Serapion van Antiochië (191 - 211), Patriarch van Antiochië.
 Serapion de scholastiek, 4e eeuw, ook wel Serapion van Thmuïs genoemd.
 Serapion (monnik), 11e-12e eeuw
 Abba Serapion (1913 - 1978), Oosters Orthodox priester te Amsterdam.